Marigold peut faire référence à :

Marigold, un album de Mari Hamada
Marigold, une chanson composée par Dave Grohl et interprétée par Nirvana et les Foo Fighters
Marigold, une chanson du groupe de metal progressif Caligula's Horse, présente sur l'album Bloom
Marigold, un film de 2006